Об авторе «Теогонии» см. Ферекид Сир(ос)ский.
Ферекид Леросский или Ферекид Афинский — древнегреческий писатель, мифограф и логограф первой половины V века до н. э.

Жил в конце правления царя Дария Гистаспа. Родился на острове Лерос, но большую часть жизни жил в Афинах. Поэтому долгое время Ферекид Леросский и Ферекид Афинский считались разными лицами — даже византийская энциклопедия X века Суда описывает их как отдельных людей.

Его сочинение состояло не менее чем из десяти книг.
Сохранились фрагменты его «Истории» — работы, написанной на ионийском диалекте и посвящённой генеалогии богов, древнегреческих героев и других персоналий вплоть до эпохи самого Ферекида. Считается одним из лучших древних учёных в области генеалогии. Кроме того, утеряны несколько других работ Ферекида — история его родного острова, «Об Ифигении», «На празднествах Дионисия».

Примечания

Литература 
 Hans Gärtner: Pherekydes, Nr. 1. In: Der Kleine Pauly. Band 4, 1972, Sp. 729.

Персоналии по алфавиту
Историки Древней Греции
Историки V века до н. э.